Příjmení Hložek nosí více významných osobností:

 Adam Hložek (* 2002) – český fotbalový útočník
 Alois Hložek (1893–1961) – český a československý voják a politik KSČ
 Arnošt Hložek (1929–2013) – slovenský fotbalový trenér a bývalý fotbalista
 Hana Hložková (* 1978) – česká teatroložka a dramaturgyně
 Stanislav Hložek (* 1954) – český zpěvák

Odkazy

Externí odkazy